Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем (мужчины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 16 по 17 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 39 спортсменов из 34 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 148   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004